Stomio (Larissa), een plaats in het Griekse departement Larissa
Stomio (Kreta), een dorpje op het Griekse eiland Kreta in de buurt van de stad Ierapetra